Lindfors ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Lindfors (1879–1959), finnischer Ringer
 Anton Lindfors (* 1991), finnischer Snowboarder
 Arthur Lindfors (1893–1977), finnischer Ringer
 Caisa-Marie Lindfors (* 2000), schwedische Diskuswerferin
 Lill Lindfors (* 1940), finnisch-schwedische Sängerin und Komikerin
 Stefan Lindfors (* 1962), finnischer Designer
 Viveca Lindfors (1920–1995), schwedisch-US-amerikanische Schauspielerin